Serena Williams, detentrice del titolo, ha conquistato il suo secondo US Open consecutivo battendo in finale la bielorussa Viktoryja Azaranka con il punteggio di 7-5, 66-7, 6-1.

Teste di serie 

  Serena Williams (campionessa)
 Viktoryja Azaranka (finale)
 Agnieszka Radwańska (quarto turno)
 Sara Errani (secondo turno)
 Li Na (semifinale)
 Caroline Wozniacki (terzo turno)
 Petra Kvitová (terzo turno)
 Angelique Kerber (quarto turno)
 Jelena Janković (quarto turno)
 Roberta Vinci (quarti di finale) 
 Samantha Stosur (primo turno) 
 Kirsten Flipkens (primo turno)
 Ana Ivanović  (quarto turno)
 Marija Kirilenko (terzo turno)
 Sloane Stephens (quarto turno)
 Sabine Lisicki (terzo turno)

  Dominika Cibulková (primo turno)
  Carla Suárez Navarro (quarti di finale)
  Sorana Cîrstea (secondo turno)
  Nadia Petrova (primo turno)
  Simona Halep (quarto turno)
  Elena Vesnina (secondo turno)
  Jamie Hampton (terzo turno)
  Ekaterina Makarova (quarti di finale)
  Kaia Kanepi (terzo turno)
  Alizé Cornet (terzo turno)
  Svetlana Kuznecova (terzo turno)
  Mona Barthel (secondo turno)
  Magdaléna Rybáriková (primo turno)
  Laura Robson (terzo turno)
  Klára Zakopalová (primo turno)
<li>  Anastasija Pavljučenkova (terzo turno)

Qualificate 

  Casey Dellacqua (primo turno)
  Sharon Fichman (primo turno)
  Grace Min (primo turno)
  Victoria Duval (secondo turno)
  Coco Vandeweghe (secondo turno)
  Yingying Duan (primo turno)
  Kurumi Nara (terzo turno)
  Maria João Koehler (primo turno)

  Vera Duševina (primo turno)
  Mirjana Lučić-Baroni (primo turno)
  Chanel Simmonds (primo turno)
  Michelle Larcher de Brito (secondo turno)
  Julia Glushko (terzo turno)
  Ajla Tomljanović (secondo turno)
  Aleksandra Krunić (primo turno)
<li>  Camila Giorgi (quarto turno)

Lucky Loser

  Patricia Mayr-Achleitner (secondo turno)

<li>  Olivia Rogowska (primo turno)

Wildcard 

  Ashleigh Barty (secondo turno)
  Nicole Gibbs (primo turno)
  Vania King (primo turno)
  Virginie Razzano (primo turno)
 
  Alison Riske (quarto turno)
  Shelby Rogers (primo turno)
  Maria Sanchez (primo turno)
  Sachia Vickery (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

US Open 2013
WTA Tour 2013